A. J. English ist der Name folgender Personen:

* A. J. English (Basketballspieler, 1967) (Albert Jay English; * 1967), US-amerikanischer Basketballspieler
 A. J. English (Basketballspieler, 1992) (Albert Jay English III; * 1992), US-amerikanischer Basketballspieler